Ana Kobal (1983) – sciatrice slovena
 Ana Kobal (1991) – sciatrice slovena
 Sinem Kobal – attrice turca